De Taiwanese aboriginalstam Bunun, zie Bunun (volk)
 De taal die door deze stam gesproken wordt, zie Bunun (taal)
 Een dorpje in Nigeria, zie Bunun (Nigeria)